Национальная регбийная лига
 Нижегородская радиолаборатория